Chambly ist der Name mehrerer Gemeinden:

In Frankreich:
 Chambly (Jura), ehemalige Gemeinde im französischen Département Jura, heute Teil der Gemeinde Doucier, siehe auch  Lac de Chambly
 Chambly (Oise)

In Kanada:
 Chambly (Québec)

Chambly ist ein Namensteil von
 Hadelin de La Tour du Pin Chambly de La Charce (* 1951), französischer Botschafter